

Patronyme 

 Aidan Quinn (1959-), acteur et producteur américain ;
 Aileen Quinn (1971-), actrice américaine ;
 Alexandra Quinn (1973-), actrice pornographique canadienne ;
 Alice Quinn (1965-), écrivaine française ;
 Anthony Quinn (1915-2001), acteur et artiste mexicain ;
 Bernard J. Quinn (1888-1940), prêtre catholique américain ;
 Bill Quinn (1912-1994), acteur américain ;
 Brandon Quinn (1977-), acteur américain ;
 Chris Quinn (1983-), joueur de basket-ball américain ;
 Christine Quinn (1966-), femme politique américaine ;
 Colin Quinn (1959-), acteur, scénariste et producteur de cinéma américain ;
 Daniel Quinn (1935-), écrivain américain ;
 Daniel Quinn, acteur américain ;
 D. Michael Quinn (1944-2021), historien américain spécialiste du mormonisme ;
 Edel Quinn (1907-1944), missionnaire irlandaise.
 Edward Quinn (1920-), photographe irlandais ;
 Eimear Quinn (1973-), chanteuse irlandaise ;
 Francesco Quinn (1963-2011), acteur américain ;
 Freddy Quinn (1931-), acteur, chanteur allemand et autrichien ;
 Glenn Quinn (1970-2002), acteur irlandais ;
 J. Quinn (18..-19..), international irlandais de rugby à XV ;
 J. C. Quinn (1940-2004), acteur américain ;
 James Quinn (1906-2004), athlète américain ; 
 James Aiden O'Brien Quinn (1932-2018), avocat et juge britannique ;
 James Peter Quinn (1869-1951), peintre australien ;
 Jennifer Quinn, mathématicienne américaine ;
 James « Jimmy » Quinn (1878-1945), footballeur écossais ;
 James « Jimmy » Quinn (1959-), footballeur nord-irlandais ;
 Joanna Quinn (1962-), animatrice britannique ; 
 John Quinn (1870–1924), avocat d'affaires américain ;
 John Quinn (1943-2014), joueur puis entraîneur canadien de hockey sur glace ;
 John Michael Quinn, prélat catholique américain, actuel évêque de Winona-Rochester ;
 Jonny Quinn (1972-), batteur du groupe Snow Patrol ;
 Julia Quinn (1970-), romancière américaine ;
 Kellin Quinn Bostwick (né en 1986), chanteur principal du groupe de metalcore Sleeping with Sirens ;
 Kimberly Quinn (née en 1961), actrice, scénariste et productrice américaine ;
 Louis Quinn (1915-1988), acteur américain ; 
 Louise Quinn (1990-), footballeuse irlandaise ; 
 Marc Quinn (1964-), artiste britannique ; 
 Maire Quinn (1872–1947), actrice et militante républicaine irlandaise ;
 Michael Quinn (1952-), joueur irlandais de rugby à XV ;
 Micky Quinn (1962-), footballeur anglais ;
 Mike Quinn (1964-), acteur et marionnettiste britannique ;
 Niall Quinn (1965-), footballeur irlandais ;
 Pat Quinn (1930-1986), joueur de rugby à XV international anglais ;
 Pat Quinn, homme politique américain,  gouverneur de l'Illinois ;
 
 Paul Quinn (1960-2015), réalisateur américain ;
 Paul Quinn (1985-), footballeur écossais ;
 Phillip Quinn Morris (1954-), écrivain américain ;
 Rebecca Catherine Quinn (1995), joueuse de football internationale canadienne ;
 Robert Quinn, réalisateur irlandais ;
 Ruairi Quinn, homme politique irlandais ;
 Seabury Quinn (1889-1969), écrivain américain ;
 Stephen Quinn (1986-), footballeur irlandais.

Personnages de fiction 
 Harley Quinn, super-vilaine opposée à Batman ;
 Harley Quinn, enquêteur mystérieux d'Agatha Christie ;
 Jonas Quinn, scientifique originaire de la planète Kelowna, personnage de l'univers de fiction de la série télévisée Stargate SG-1 ;
 Michaela Quinn, héroïne principale de Docteur Quinn, femme médecin ;
 Quinn Mallory, héros de Sliders : Les Mondes parallèles.
 Quinn est un personnage tiré du jeu vidéo League of Legends.
 Quinn est le surnom de Tarquin Blackwood du roman Le Domaine Blackwood d'Anne Rice.

Cinéma 
 Quinn, film américain réalisé par Andrew Cinclair

Toponyme 

 Quinn, municipalité du Dakota du Sud aux États-Unis.

Notes et références 

Patronyme irlandais